Хак:
 Хак (хэк, ; родственно слову «хакер») — обходное техническое решение в программировании.
 Хак — инструмент, используемый при добыче смолы.
 Хак — термин в исламе, обозначающий соответствие высказывания действительности.

Фамилия 
По данным 2014 года, фамилия Hack занимала -е место по распространённости в мире: её носили  человека. В нижеследующую таблицу также включены люди с фамилией, передающейся на русский язык как Хэк, но с таким же написанием на латинице (американцы, англичане, канадцы, австралийцы и южноафриканцы).Распространённость фамилии по странам и территориям:

 Хак, Абул Касем Фазлул (1873—1962)  — бенгальский политик.
 Хак, Гюс (род. 1937) — нидерландский футболист.
 Хак, Конни (род. 1975) — британская журналистка, телеведущая и актриса.
 Хак, Маргерита (1922—2013) — итальянский астрофизик и популяризатор науки.
 Хак, Мухаммед Шамсул (1910—2006) — бангладешский государственный деятель и дипломат.
 Хак, Робин (род. 1998) — немецкий футболист, нападающий клуба «Хоффенхайм».
 Хак, София (1971—2013) — британская актриса, певица и телеведущая.
 Хак, Фазл — государственный и военный деятель Пакистана.
 Хак, Фазлул (род. 1938)  — бангладешский политик.
 Хак, Франц (1915—1997) — оберштурмбаннфюрер СС.

См. также 
 Хэк

Примечания